Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Cottbus durchgeführten Fußball-Bezirksliga Cottbus. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Cottbus und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die Zweitvertretung von der BSG Energie Cottbus gewann nach 1975 und 1977 ihren dritten Bezirksmeistertitel. Da zweite Mannschaften weiterhin nicht aufstiegsberechtigt in die übergeordnete DDR-Liga waren, stieg an Stelle von Cottbus die SG Dynamo Lübben wie schon 1977 als Zweitplatzierter in die DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen der Vorjahresaufsteiger TSG Elsterwerda, nach 13-jähriger Zugehörigkeit die BSG Aufbau Hoyerswerda und nach vier Spielzeiten die TSG Tettau ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Dies waren die beiden Vorjahresabsteiger Motor Finsterwalde-Süd (Staffel Mitte) und Empor Mühlberg (Staffel West) sowie der Bezirksliganeuling die BSG Turbine Vetschau (Staffel Ost). Aus der DDR-Liga kam die TSG Lübbenau 63 dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur

Weblinks 
 Energie Museumsseite

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1978/79